Sieben Gemeinden bezeichnet

die Sieben Gemeinden (Kleinasien), an die laut Offenbarung des Johannes Sendbriefe geschrieben werden.
die zimbrisch-deutsche Sprachinsel Sieben Gemeinden (Italien) in der italienischen Provinz Vicenza.
die ehemaligen sieben jüdischen Gemeinden in und um Eisenstadt im Burgenland; siehe Siebengemeinden (Burgenland).

Siehe auch:
 Sieben Dörfer